

Сент-Пітерсбург — місто, штат Флорида
 Сент-Пітерсбург — місто, штат Пенсільванія